Ли Джон Су
 Ли Джон Су (род.1980) — южнокорейский футболист, участник чемпионата мира 2010 года.
 Ли Джон Су (род.1989) — южнокорейский шорт-трекист, двукратный олимпийский чемпион 2010 года.